Шаврие — фамилия:
 Шеврие, Антуан (1826—1879) — французский священник, блаженный римско-католической церкви.
 Шеврие, Франсуа-Антуан (François-Antoine Chevrier; 1721—1762) — французский писатель-памфлетист.
 Шеврие де Корселль, Мари-Луи-Феликс (Marie-Louis-Félix Chevrier de Corcelles; 1782—1855) — французский политический деятель и писатель.

Примечания